Открытый чемпионат Мексики по теннису 2019 (англ. Abierto Mexicano Telcel 2019) — ежегодный профессиональный теннисный турнир, прошёл с 25 февраля по 2 марта в Акапулько (Мексика) на хардовых кортах местного Fairmont Acapulco Princess.

С 2009 года мужской турнир относится к серии ATP 500 с призовым фондом около 1,6 миллионов долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар; а женский — к международной серии WTA с призовым фондом в 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Чемпионы 2019

Распределение рейтинга

Призовой фонд

Посев игроков

Одиночный мужской разряд 

 1 Рейтинг учтён на 18 февраля 2019
Теннисисты, получившие «уайлд-кард»:
  Давид Феррер
  Херардо Лопес Вильясеньор
  Эмилио Нава
Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг:
  Маккензи Макдональд
Теннисисты, победившие в квалификации:
  Федерико Гайо
  Алексей Попырин
  Райан Харрисон
  Марсель Гранольерс
Теннисисты, счастливые участники квалификации (LL):
  Гильермо Гарсия-Лопес

Мужской парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 18 февраля 2019
Теннисные пары, получившие «уайлд-кард»:
  Сантьяго Гонсалес /  Айсам-уль-Хак Куреши
  Николас Монро /  Мигель Анхель Рейес-Варела

Одиночный женский разряд 

 1 Рейтинг учтён на 18 Февраля 2019
Теннисистки, получившие «уайлд-кард»:
  Виктория Азаренко
  Рената Сарасуа
  Джил Тайхманн
Теннисистки, победившие в квалификации:
  Беатрис Аддад Майя
  Исалин Бонавентюре
  Кристина Макхейл
  Конни Перрен
  Ирина Бара
  Варвара Флинк
Теннисистки, счастливые участницы квалификации (LL):
  Мартина Тревизан

Женский парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 18 Февраля 2019
Теннисные пары, получившие «уайлд-кард»:
  Мария Боузкова /  Рената Сарасуа
  Виктория Родригес /  Ана София Хосабед

Ход соревнования

Одиночный мужской разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Первая группа

Вторая группа

Третья группа

Четвёртая группа

Одиночный женский разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Первая группа

Вторая группа

Третья группа

Четвёртая группа

Пятая группа

Шестая группа

Парный мужской разряд

Женский Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

2019
Теннис
2019 год в теннисе
Февраль 2019 года